Landesregierung Reither bezeichnet mehrere Regierungen Niederösterreichs:
 Landesregierung Reither I
 Landesregierung Reither II 
 Landesregierung Reither III
 Landesregierung Reither IV